A-League Pre-Season Challenge Cup 2007 spelades under juli och augusti 2007 som en uppladdning till ligaspelet. Denna säsongen bestod gruppspelet av bonuspoäng för antal mål per match, 2 mål gav 1 poäng, 3 mål gav 2 poäng och 4 eller fler mål gav 3 poäng.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Spel om femte- till åttondeplats

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Ozfootball.net
 Officiell hemsida

Referenser

2007